Siliștea több település román neve:

 Siliștea falu Romániában, Argeș megyében
 Siliștea falu Romániában, Botoșani megyében
 Siliștea község Romániában, Brăila megyében
 Siliștea falu Romániában, Călărași megyében
 Siliștea község Romániában, Constanța megyében
 Siliștea falu Romániában, Dâmbovița megyében, Raciu községben
 Siliștea falu Romániában, Dâmbovița megyében, Runcu községben
 Siliștea falu Romániában, Galați megyében
 Siliștea falu Romániában, Neamț megyében
 Siliștea falu Romániában, Prahova megyében
 Siliștea falu Romániában, Suceava megyében
 Siliștea község Romániában, Teleorman megyében
 Siliștea falu Romániában, Teleorman megyében, Vitănești községben
 Siliștea falu Romániában, Vaslui megyében, Iana községben
 Siliștea falu Romániában, Vaslui megyében, Todirești községben
 Siliștea falu Romániában, Vaslui megyében, Pungești községben